Ири́на Ма́рковна Бусы́гина (урождённая Червякова, в первом замужестве Мельник; род. 29 марта 1964) — российский , доктор политических наук, кандидат экономических наук, профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Эксперт Российского совета по международным делам и Московской школы политических исследований, член правления российской Ассоциации европейских исследований. Лауреат Государственной премии РФ для молодых учёных в области науки и техники (1997) и премии Европейской академии (1996).

Биография 
Родилась в 1964 году. Внучка актёра Е. А. Червякова.

В 1982—1988 годах — студентка географического факультета МГУ, специализировалась по кафедре экономической географии капиталистических стран. В 1988—1992 годах — аспирантка Института Европы.

В марте 1992 года в Институте Европы РАН защитила кандидатскую диссертацию «Региональные проблемы Европейского сообщества в условиях завершения создания единого внутреннего рынка». В 1992—1994 годах — старший научный сотрудник Института Европы, в 1994—1999 годах — заведующая сектором региональных и социальных проблем.

В 1999—2016 работала профессором на кафедре сравнительной политологии факультета политологии МГИМО (У) МИД России. В 2002 году в МГИМО защитила докторскую диссертацию «Политическая роль регионов в структурах Европейского союза: концептуальные и прикладные аспекты». В 2004—2016 директор Центра региональных политических исследований МГИМО.

С 2010 по 2012 годы — профессор кафедры сравнительной политологии НИУ ВШЭ. В 2011 и 2012 году выигрывала звание «Лучший преподаватель Вышки».

Мастер спорта по фехтованию. замужем, двое дочерей. Муж — этнический баварец.

Научная деятельность 

Научные интересы: федерализм и регионализм в Западной Европе, Германии и России, отношения «центр — периферия», региональная политика, региональная политическая культура, европейская интеграция. Автор более 10 книг по этим тематикам. В соавторстве с Михаилом Филипповым выпустила книгу «Политическая модернизация государства в России: Необходимость, направления, издержки, риски». Член редколлегии журнала «Вестник Пермского университета. Политология».

Публикации 
Более 200 публикаций на русском, английском, немецком языках, включая книги:

 «Регионы Германии». — : РОСПЭН «Российская политическая энциклопедия» , 2000.
 Концептуальные основы европейского регионализма // Регионы и регионализм на Западе и в России. — : Институт Европы, 2001.
 Стратегии европейских регионов как ответ на вызовы интеграции и глобализации. — : Интердиалект, 2003.
 New Frontiers of Europe: Opportunities and Challenges, Ed. by Irina Busygina and Olga Potemkina. Moscow: MGIMO University, 2003.
 Sum ergo cogito. Политический мини-лексикон. — , 2006. (в соавторстве с Андреем Захаровым)
 Идентичность и суверенитет: Новые подходы к осмыслению понятий. Материалы 4-го Конвента РАМИ «Пространство и время в мировой политике и международных отношениях» / Под ред. И. М. Бусыгиной. — : МГИМО-Университет, 2007.
 Общественно-политический лексикон. — : МГИМО-Университет, 2009. (в соавторстве с Андреем Захаровым)
 Страны-гиганты: Проблемы территориальной стабильности / Сборник докладов под ред. И. М. Бусыгиной, Л. В. Смирнягина, М. Г. Филиппова. — : МГИМО-Университет, 2010.
 Федерализм и этническое разнообразие в России / Под ред. И. Бусыгиной и А. Хайнеманна-Грюдера. — : РОССПЭН, 2010.
 Политическая география. Формирование политической карты мира. Учебник для студентов вузов. — : Проспект, 2010.
 Политическая модернизация государства в России: Необходимость, направления, издержки, риски / Ирина Бусыгина, Михаил Филиппов; редактор Михаил Ледовский. — : Фонд «Либеральная миссия», 2012. — 224 с.

Примечания

Ссылки 
 Бусыгина Ирина Марковна: Персональное досье // ВШЭ

Выпускники кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ
Сотрудники Института Европы РАН
Политологи России
Преподаватели ВШЭ
Профессора МГИМО
Авторы учебников